Малесит-пассамакводди, малисит-пассамакводди — находящийся под угрозой исчезновения алгонкинский язык, на котором говорят народы малесит и пассамакуоди, проживающие на территории канадской провинции Нью-Брансуик и прилегающих к ней областях штата Мэн. Язык подразделяется на два основных диалекта: малесит, на котором говорят в Нью-Брансуике, и пассамакуодди, распространённый главным образом в штате Мэн. Большинство носителей — пожилые люди. Большая часть молодёжи не знает языка, что в особенности касается диалекта пассамакуодди.

Фонология

Согласные

Гласные

Примечания

Ссылки 
 Passamaquoddy-Maliseet Language at Native Languages
 Passamaquoddy-Maliseet Dictionary from the Mi’kmaq-Maliseet Institute, University of New Brunswick (includes sound files with the pronunciation of the entry words, videos of native speakers' conversations including the entry words, and detailed grammatical charts)
 Chamberlin, Montague (1899). Maliseet Vocabulary. (Cambridge, MA: Harvard Cooperative Society).
 
 OLAC resources in and about the Malecite-Passamaquoddy language

Языки Канады
Языки США
Алгонкинские языки
Пассамакуоди